

Cinema 
 Le verità negate (Irresistible) – film del 2006 diretto da Ann Turner
 Irresistibile (Irresistible) – film del 2020 diretto da Jon Stewart

Musica 
Irresistibile – album di Tammi Terrell del 1969
 Irresistible – album di Pablo Ruiz del 1993
 Irresistible – singolo di Pablo Ruiz del 1993, dall'album omonimo
Irresistible – singolo dei The Corrs del 2000, dall'album In Blue
Irresistible – album di Jessica Simpson del 2001
Irresistible – singolo di Jessica Simpson del 2001, dall'album omonimo
Irresistible – singolo di Mariah Carey del 2002, dall'album Charmbracelet
Irresistible – singolo di Fall Out Boy del 2015

Televisione 
 Insospettabile (Irresistible) – episodio della seconda stagione di X-Files
 Irresistibile (Irresistible) – episodio della terza stagione di Stargate Atlantis